Mjällby AIF is een Zweedse voetbalclub uit Mjällby in de gemeente Sölvesborg. De club speelt zijn thuiswedstrijden in het Strandvallen in Hällevik, een plaatsje op zo'n zeven kilometer afstand van de plaats Sölvesborg. De traditionele kleuren van de vereniging zijn geel-zwart.

Geschiedenis
De club werd in 1939 opgericht na een fusie tussen de clubs Listers IF en Hälleviks IF. In 1979 promoveerde de club voor het eerst vanuit de tweede divisie (toen nog Division 2 geheten) naar het hoogste niveau in Zweden, in 1982 en 1984 volgde een tweede en derde promotie. Elk seizoen (1980, 1983, 1985) dat de club in de Allsvenskan speelde degradeerde het direct weer.

In 2009 werd de club kampioen in de Superettan en promoveerde voor de vierde keer naar de Allsvenskan. Tijdens het verblijf in de Allsvenskan breidde men de noordzijde van het stadion uit met een overdekte tribune met 1600 zitplaatsen. Na vijf seizoenen in de Allsvenskan degradeerden de geel-zwarten in 2014 naar de Superettan en een jaar later verder naar de Division 1 Södra. Ook op het derde niveau beleefde de Zweedse club een zeer moeilijk seizoen. Een degradatie van Mjällby AIF had een record van drie achtereenvolgende degradaties betekend. Dit record werd de club bespaard, want het kon ternauwernood het vege lijf redden op het derde niveau. 

Sindsdien ging het bergopwaarts met de vereniging. In 2017 werd een eindrondeplaats bemachtigd, maar men verloor over twee wedstrijden van Örgryte IS. Het seizoen erna lukte het Mjällby AIF wel om te promoveren, het kroonde zich tot kampioen van de Division 1, waardoor het in 2019 weer zou aantreden in de Superettan. Als promovendus werd de club meteen weer kampioen, zodat de geel-zwarten naar het hoogste niveau promoveerden. Na vijf seizoenen afwezigheid zou Mjällby AIF weer in de Allsvenskan uitkomen.

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

Bekende (oud-)spelers 

Mjallby AIF
Sport in Blekinge län